Defendente Peracino – pittore italiano
 Lorenzo Peracino – pittore italiano 
 Luca Peracino – attore e comico italiano